Lost on You – album di LP del 2016
 Lost on You – singolo di LP del 2016
 Lost on You – singolo di Lewis Capaldi del 2017